Wiedenfeld ist

 der Name einer bis 1958 eigenständigen Gemeinde im Kreis Bergheim, siehe Wiedenfeld

Wiedenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo von Wiedenfeld (1852–1925), österreichischer Architekt
 Kurt Wiedenfeld (1871–1955), deutscher Nationalökonom und Diplomat
 Otto von Wiedenfeld (1816–1877), österreichischer Beamter und Politiker
 Paul Wiedenfeld (1868–1940), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat

Siehe auch:
 Wiedenfelder Höhe